Barchetta [] steht italienisch für Bötchen, die Verniedlichung von Boot Barca

 Barchetta (Karosseriebauform), ein offener, zweisitziger Rennsportwagen
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Simpatico (Automobilhersteller)

Barchetta ist Modellname (oder Teil davon) von folgenden Automobil-Baureihen:

 Fiat Barchetta
 Maserati Barchetta
 Ferrari 166MM Barchetta Touring
 Ferrari 360 Barchetta
 Ferrari 575 Barchetta